UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 29 декабря 2018 года на Спортивной арене «The Forum» в городе Инглвуд, штат Калифорния, США.

В главном бою вечера Джон Джонс победил Александра Густафссона техническим нокаутом в 3-м раунде и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

В соглавном бою вечера Аманда Нунис победила Крис Сайборг нокаутом в 1-м раунде и завоевала титул чемпиона UFC в женском полулёгком весе.

Подготовка турнира

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Александр Волкановски vs. Чед Мендес
 Выступление вечера: Аманда Нунис и Райан Холл

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC